100 m stylem klasycznym kobiet – jedna z konkurencji pływackich rozgrywanych podczas XX Igrzysk Olimpijskich w Monachium. Eliminacje i półfinały odbyły się 1 września, a finał 2 września 1972 roku.

Mistrzynią olimpijską została Amerykanka Catherine Carr, która pobiła rekord świata, uzyskawszy czas 1:13,58. Srebrny medal wywalczyła reprezentantka ZSRR Galina Prozumienszczikowa, ustanawiając nowy rekord Europy (1:14,99). Brąz zdobyła Australijka Beverley Whitfield, poprawiając rekord Australii i Oceanii (1:15,73).

Dzień wcześniej, w półfinale Catherine Carr ustanowiła nowy rekord olimpijski (1:15,00).

Rekordy 
Przed zawodami rekord świata i rekord olimpijski wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Wyniki

Eliminacje

Półfinały

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 

K